Data Link Control
 Digital Loop Carrier
 Zawartość do pobrania – multimedialne dodatki do gier komputerowych udostępniane za pośrednictwem Internetu
 Diamond-like Carbon – amorficzna faza węgla charakteryzująca się właściwościami podobnymi do diamentu